Meropis (griechisch ) ist:

 Meropis, ein vom antiken Schriftsteller Theopompos von Chios erdachtes fiktives Land
 Tochter des Eumelos und Schwester des Agron, siehe Agron (Kos)
 ein alter Name der Insel Kos